Karlstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Karlstjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (3,4 ha)
Lång-Karlstjärnarna, sjö i Orsa kommun, 
Karlstjärnarna, sjö i Härjedalens kommun, 
Karlstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Karlstjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (10,5 ha)
Per-Karlstjärnen, sjö i Bergs kommun,  (6,94 ha)
Karlstjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (18,2 ha)
Karlstjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Karlstjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (5,9 ha)
Karlstjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (7,56 ha)

Se även
Karltjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn